Sexpionage steht für:

 Sexpionage, die Einbeziehung von sexuellen Aktivitäten und sexuellen Beziehungen in die Arbeit von Nachrichtendiensten
 Alternativtitel des Fernsehfilms Secret Weapons von 1985, deutscher Titel Spion im Bett
 Sexpionage (Film) (Originaltitel: Secret Weapon), australischer Film von 1990 über den israelischen Atomspion Mordechai Vanunu